

Lokalizacje

Niemcy 
 Wörthsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Starnberg
 Wörthsee – jezioro w kraju związkowym Bawaria